Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Pat Cash e Wally Masur che hanno battuto in finale Kevin Curren e Joey Rive 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Scott Davis /  Patrick McEnroe (quarti di finale)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (primo turno)

 Kelly Jones /  Robert Van't Hof (primo turno)
 Alex Antonitsch /  Tom Nijssen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Hong Kong Open 1990